A 2015. évi Afrika-játékok, hivatalos nevén a XI. Afrikai játékok egy több sportágat magába foglaló nemzetközi sportesemény volt, melyet 2015. szeptember 4. és 19. között rendeztek meg a kongói Brazzaville-ben.

Éremtáblázat

Menetrend

Jegyzetek

Források
 Honlap (angol nyelvű)

Afrikai játékok
Afrika
Afrikai játékok